Das Nutri-Metics 1989 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 30. Januar bis 5. Februar 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Auckland